Serpiente marina puede referirse a:
 Serpientes marinas, miembros de la familia de serpientes Hydrophiidae.
 Serpiente marina, monstruo marino mitológico.